Le mot Impress peut renvoyer à :
 Impress Group, société allemande spécialisée dans les emballages alimentaires ;
 Impress, un module d'OpenOffice et de LibreOffice ;